

Вороб'ї — присілок, Петуховський округ, Курганська область
 Вороб'ї — присілок, Бобінське сільське поселення, Слободський район, Кіровська область
 Вороб'ї — присілок, Стуловське сільське поселення, Слободський район, Кіровська область